

Cinema
The Naked Truth – film muto statunitense del 1924 prodotto dalla Public Welfare Pictures.
La verità seminuda (The Naked Truth) – film statunitense del 1932 diretto da Gregory La Cava.
La verità... quasi nuda (The Naked Truth) – film britannico del 1957 diretto da Mario Zampi.
Pezzi duri... e mosci (The Naked Truth) – film statunitense del 1993 diretto da Nico Mastorakis.

Musica
The Naked Truth – album dei Golden Earring.
The Naked Truth – album di Lil' Kim.
The Naked Truth – album di Jeanette.

Televisione
The Naked Truth – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1995 al 1998.